Rampage: может означать:

Музыка 
 «Rampage» — хэви-метал группа из ФРГ.
 «Rampage» — трэш-метал группа из Австралии.
 «Rampage» — хэви-метал группа из США.
 «Rampage» — рэп-исполнитель из США.

Компьютерные игры 
 Rampage — компьютерная игра, выпущенная в 1986 году на множестве игровых платформ.

Кино 
 Рэмпейдж — экранизация одноименной компьютерной игры, вышедшая в 2018 году.

Комиксы 
 Rampage — персонаж комиксов Marvel Comics.
 Rampage — персонаж комиксов DC Comics.
 Rampage (Рэмпейдж) — название нескольких персонажей из вселенной Трансформеров.